8-й выпуск  Тура Омана — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Омана. Гонка прошла с 14 по 19 февраля 2017 года в рамках UCI Asia Tour 2017. Победу одержал бельгийский велогонщик Бен Херманс из .

Участники 
Участниками гонки стали 18 команд: 9 команд категории UCI WorldTeam и 9 проконтинентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 143 гонщика. До финиша доехали 139 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из 6 этапов общей протяжённостью 885 километров.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Тур Омана 2017 на FirstCycling
 
 
 
 

2017 год в велоспорте
Февраль 2017 года